

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Contea di Monroe – contea dello Stato dell'Arkansas
 Contea di Monroe – contea dello Stato della Florida
 Contea di Monroe – contea dello Stato del Kentucky
 Contea di Monroe – contea dello Stato dell'Illinois
 Contea di Monroe – contea dello Stato del Michigan
 Contea di Monroe – contea dello Stato del Missouri
 Contea di Monroe – contea dello Stato della Pennsylvania
 Contea di Monroe – contea dello Stato del Tennessee
 Contea di Monroe – contea dello Stato del Wisconsin
 Monroe – capoluogo della contea di Union, Carolina del Nord
 Monroe – città della contea di Fairfield, Connecticut
 Monroe – città della contea di Turner, Dakota del Sud
 Monroe – capoluogo della contea di Walton, Georgia
 Monroe – città della contea di Adams, Indiana
 Monroe – città della contea di Jasper, Iowa	
 Monroe – capoluogo della parrocchia di Ouachita, Louisiana
 Monroe – città della contea di Waldo, Maine
 Monroe – comune della contea di Franklin, Massachusetts
 Monroe – capoluogo della contea di Monroe, Michigan
 Monroe – charter township della contea di Monroe, Michigan
 Monroe – township della contea di Newaygo, Michigan
 Monroe – villaggio della contea di Platte, Nebraska
 Monroe – comune della contea di Grafton, New Hampshire
 Monroe – township della contea di Gloucester, New Jersey
 Monroe – comune (township) della contea di Middlesex, New Jersey
 Monroe – città della contea di Orange, New York
 Monroe – città della contea di Butler, Ohio
 Monroe – città della contea di Benton, Oregon
 Monroe – township della contea di Bedford, Pennsylvania
 Monroe – borough della contea di Bradford, Pennsylvania
 Monroe – township della contea di Bradford, Pennsylvania
 Monroe – township della contea di Clarion, Pennsylvania
 Monroe – township della contea di Cumberland, Pennsylvania
 Monroe – township della contea di Juniata, Pennsylvania
 Monroe – township della contea di Snyder, Pennsylvania
 Monroe – township della contea di Wyoming, Pennsylvania
 Monroe – città della contea di Sevier, Utah
 Monroe – città della contea di Snohomish, Washington
 Monroe – capoluogo della contea di Green, Wisconsin
 Monroe – città della contea di Adams, Wisconsin
 Monroe – città della contea di Green, Wisconsin

Personaggi immaginari
 Adam Monroe, conosciuto anche come Takezo Kensei – personaggio della serie televisiva Heroes
 Marvin Monroe – personaggio della serie televisiva I Simpson

Persone 
 Ashley Monroe (1986) – cantautrice country statunitense
 Bill Monroe, propr. William Smith Monroe (1911-1996) – musicista e cantante statunitense
 Charles Monroe Schulz (1922-2000) – disegnatore di fumetti statunitense ed autore dei Peanuts
 Chris Monroe, propr. Christopher Edward Monroe (1981) – ex cestista statunitense
 Darryl Monroe (1986) – cestista statunitense
 Earl Monroe, propr. Vernon Earl Monroe (1944) – ex cestista statunitense
 Elizabeth Monroe, nata Elizabeth Kortright (1768-1830) – moglie di James Monroe, 5º presidente degli Stati Uniti
 Eugene Monroe (1987) – giocatore di football americano statunitense
 Greg Monroe, propr. Gregory Keith Monroe jr. (1990) – cestista statunitense
 Harriet Monroe (1860-1936) – editrice, critica letteraria e poetessa statunitense
 Jacinta Monroe (1988) – cestista statunitense
 James Monroe (1758-1831) – politico e militare statunitense, 5º presidente degli Stati Uniti
 Jessica Monroe (1966) – ex canottiera canadese
 Jordan Monroe, pseudonimo di Emily Ranheim (1986) – modella statunitense, di origini polacche
 Lyle Monroe, uno degli pseudonimi di Robert A. Heinlein (1907-1988) – scrittore di fantascienza statunitense
 Maika Monroe, nata Dillon Monroe Buckley (1993) – attrice e surfista statunitense
 Marilyn Monroe (1926-1962) – attrice, modella, cantante e produttrice cinematografica statunitense
 Memphis Monroe (1985) – ex attrice pornografica statunitense
 Meredith Monroe (1969) – attrice statunitense
 Michael Monroe (1962) – musicista rock finlandese
 Mircea Monroe (1982) – attrice e modella statunitense
 Nicholas Monroe (1982) – tennista statunitense
 Phil Monroe, propr. Philip Monroe (1916-1988) – animatore statunitense
 Robert Monroe,  noto anche con lo pseudonimo di Bob (1915-1995) – scrittore statunitense
 Rodney Monroe (1968) – ex cestista statunitense
 Rosco Monroe Merrick, più noto con il ring name di Sputnik Monroe (1928-2006) – wrestler statunitense
 Steven R. Monroe (1964) – regista e sceneggiatore statunitense
 Theodore Monroe Davis (1837-1915) – avvocato ed egittologo statunitense
 Vaughn Monroe (1911-1973) – trombettista e baritono statunitense
 Vernon Earl Monroe (1944) – ex cestista statunitense

Altro
 3768 Monroe – asteroide della fascia principale
 Monroe – album dei Cherry St. del 1996
 Dottrina Monroe – dottrina politica elaborata da John Quincy Adams e sintetizzata in L'America agli americani
 Trattato Pinkney-Monroe – trattato stipulato nel 1806 tra gli Stati Uniti d'America la Gran Bretagna
 Palazzo Monroe – edificio monumentale demolito a Rio de Janeiro

Pagine correlate
 Monro
 Munroe
 The Monroes